Referência bibliográfica — grupo de informações que identifica uma obra bibliográfica
Referência (ciência da computação) — registro que aponta o local em que se encontram armazenados os dados que identificam outro dado
Referência cruzada — relação semântica existente entre duas ou mais informações ou entre documentos

Linguística
Anáfora (linguística) — processo linguístico no qual uma expressão menciona outra
Teoria da referência direta — teoria linguístico-filosófica

Desambiguação